«В воздухе» (, ) — драматический фильм 2014 года режиссёра Клаудии Льосы.

Фильм получил премию «Málaga Spanish Film Festival» в категории «Лучшая операторская работа», а также был номинирован на «Золотого медведя» 64-го Берлинского МКФ.

Сюжет 
Нана работает на ферме. У неё двое сыновей — старший Айван и младший Галли, который тяжело болен. Однажды она едет к целителю в надежде вылечить сына. Но, по стечению обстоятельств, Нана обнаруживает собственные целительные силы, и через некоторое время начинает принимать всех нуждающихся в её помощи.

В ролях

Отзывы 
Фильм получил преимущественно негативные отзывы кинокритиков. На сайте Rotten Tomatoes у фильма 16 % положительных рецензий на основе 57 отзывов, на сайте Metacritic — 34 балла из 100 на основе 20 критических отзывов.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Фильмы Франции 2014 года
Фильмы Канады 2014 года
Фильмы-драмы Франции
Фильмы-драмы Испании
Фильмы-драмы Канады
Фильмы на английском языке
Фильмы на французском языке
Фильмы-участники 64-го Берлинского международного кинофестиваля
Фильмы Испании 2014 года
Фильмы Sony Pictures Classics